Люнет може да се отнася за:

 Люнет – архитектурен елемент
 Люнет – елемент от корпуса на часовник
 Люнет – вид полево укрепление
 Люнет – приспособление за металообработващи машини – стругове и шлайфмашини, използван като основна или като допълнителна опора при обработка на дълги детайли.